Diary of a Nanny ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Naughty America. 

Seit 2007 wurden acht Teile der Serie gedreht. Gegenstand der Serie sind Szenen in denen eine Nanny mit dem Herren oder der Dame des Hauses Sex hat. Die Serie ist dem Genre Babysitter zuzuordnen.

Darsteller 

 Diary of a Nanny 1 (2007): Ashley Gracie, Cassie Young, Herschel Savage, Jack Lawrence, Johnny Castle, Julia Bond, Justice Young, Lexi Love, Penny Flame, Seth Dickens
 Diary of a Nanny 2 (2007): Ben English, Crissy Moon, Jack Lawrence, Kayla Synz, Kimberly Kane, Nikki Dominick, Roxy Jezel, Steven St. Croix, Sunny Lane, Tommy Gunn
 Diary of a Nanny 3 (2007): Ben English, Charles Dera, Derrick Pierce, Eric Swiss, Evan Stone, Eve Lawrence, Franchezca Valentina, Gia Ferrera, Gia Marley, Gianna Michaels, Harmony Rose, Jasmine Tame
 Diary of a Nanny 4 (2008): Ben English, Bree Olson, Brianna Love, Cassandra Calogera, Christian Xxx, Eva Angelina, Kara Nox, Katarina Kat, Kurt Lockwood, Roxy Deville, Tommy Gunn
 Diary of a Nanny 5 (2008): Alexis Texas, Carolina De Lys, Christian Xxx, Eric Swiss, Harmony Hex, Jessica Lynn, Katarina Kat, Otto Bauer, Roxy Deville, Viki La Vie
 Diary of a Nanny 6 (2015): Aaliyah Love, Ava Addams, Brick Danger, Carlo Carrera, Clover M, Holly Heart, Johnny Castle, Kagney Linn Karter, Remy LaCroix, Tasha Reign, Tyler Nixon, Whitney Westgate
 Diary of a Nanny 7 (2015): Bradley Remington, Chad White, Hannah Hartman, Preston Parker, Rahyndee James, Raven Bay, Riley Reid, Ryan Driller, Zoey Monroe
 Diary of a Nanny 8 (2016): Alexis Adams, Axel Aces, Chloe Amour, Elsa Jean, Johnny Castle, Josie Jagger, Kleio Valentien, Mark Wood, Ryan Mclane, Tyler Nixon
 Diary of a Nanny 9 (2020): Holly Hendrix, Violet Starr, Selena Santana, Cyrstal Rae, Zoe Clark
 Diary of a Nanny 10 (2020):  Avi Love, Kylie Page, Melissa Moore, Liza Rowe, Jessie Lynne

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film